Lega Nazionale A 2006-2007 – torneo svizzero di calcio femminile
 Lega Nazionale A 2006-2007 – torneo svizzero di hockey su ghiaccio maschile